Правобережный район - название административно-территориальных единиц в России, лежащих на правом берегу соответствующей реки (в отличие от левобережных районов):
Правобережный район — район в Северной Осетии
Правобережный район — внутригородской район Братска
Правобережный район — внутригородской район Магнитогорска